Rudzianka – struga, dopływ Płoni
 Rudzianka – struga, dopływ Kanału Bema

Zobacz też 
 Rudzanka – potok, dopływ Dunajca